Dieser Artikel befasst sich mit den Wintersport-Weltcups in Oslo, die in verschiedenen Wintersportdisziplinen stattfinden. Die Wettkämpfe, die rund um den Holmenkollen und der dort befindlichen Skisprungschanze Holmenkollbakken ausgetragen werden, haben große Tradition und sind ein jährlicher Höhepunkt in den jeweiligen Weltcup-Kalendern.

Biathlon 
Biathlon-Weltcupwettbewerbe finden in Oslo seit 1984 bei den Männern und seit 1988 bei den Frauen statt.

Ergebnisse Männer und Frauen 

 1 Ersatzrennen für ausgefallene Wettbewerbe der Biathlon-Weltmeisterschaften 1999

Langlauf 
Im Skilanglauf finden Weltcuprennen seit der Saison 1981/82 für Männer und Frauen in Oslo statt.

Ergebnisse Männer und Frauen

Nordische Kombination 
In der Nordischen Kombination finden seit der Saison 1983/84 Weltcup-Wettbewerbe auf der Holmenkollen-Schanze und auf der Langlaufstrecke statt.

Ergebnisse 

 1 Wettbewerb war ein Kompaktsprint.

Skispringen 
Weltcupspringen im Skispringen werden auf der Holmenkollen-Schanze seit 1980 ausgetragen.

Ergebnisse Männer und Frauen 

 1 GS = Großschanze
 2 TS = Teamspringen
 3 NS = Normalschanze
 4 Ersatz für den Wettbewerb in Lillehammer
 5 Ausgetragen auf dem Midtstubakken

Weblinks 
 Offizielle Website der Internationalen Biathlon Union
 Weltcupveranstaltungen beim Internationalen Skiverband (englisch)

Einzelnachweise 

Biathlon-Weltcup
Skilanglauf-Weltcup
Skisprung-Weltcup
Weltcup der Nordischen Kombination
Sport (Oslo)